Ломизе — фамилия. Известные носители:

 Ломизе, Иоланта Евгеньевна (род. 1937) — советский и российский искусствовед.
 Ломизе, Михаил Григорьевич (1933—2021) — советский и российский геолог.